Красильщиков (Красильщикова) — русская фамилия. Известные носители:

Красильщиков 
 Красильщиков, Александр Петрович (1929—2013) — советский учёный в области механики
 Красильщиков, Аркадий Львович (род. 1945) — советский, израильский и российский киносценарист.
 Красильщиков, Владимир Ильич (1924—1996) — русский советский писатель и сценарист.
 Красильщиков, Пётр Петрович (1903—1965) — советский учёный в области аэродинамики, профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Красильщиков, Соломон Маркович (более известен под псевдонимом Марвич; 1903—1970) — русский советский писатель и журналист.
 Красильщиков, Яков Соломонович(1922—2017) —участник Великой Отечественной войны, геолог

Красильщикова 
 Красильщикова, Елена Александровна (1911—1985) — советский учёный в области механики.

См. также 
 Красильников
 Красильник
 Красильщик